Грушко Василь Семенович — Герой Радянського Союзу (1943), стрілець-розвідник взводу пішої розвідки.
 Грушко Віктор Федорович (1930—2001) — радянський діяч органів державної безпеки, 1-й заступник голови КДБ СРСР, генерал-полковник. Член ЦК КПРС у 1990—1991 роках.
 Грушко Ігор Олегович — український дипломат, надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Грушко Любов Степанівна — заслужений працівник культури України.
 Грушко Олена Арсенівна (*1953) — російська письменниця-фантастка, автор детективів та історичної прози.
 Грушко Роман Миколайович (1985—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Див. також 
 Грушка
 Грушки
 Груша